Daler steht für:

 Taler (in skandinavischen Sprachen)
 Daler Sogn, Kirchspielgemeinde in Dänemark

Personen:
 Jiří Daler (* 1940), tschechischer Radsportler
 Ludwig Daler (1797–1870), deutscher Politiker, Bürgermeister von Karlsruhe

Siehe auch:
 Dahler